Клаусура 2011, полное название Турнир Нестора Киршнера Клаусура 2011 () — чемпионат Аргентины по футболу, закрывающий 81-й сезон Примеры А. Проходит в период с 11 февраля по 19 июня. Турнир назван именем 54-го Президента Аргентины Нестора Киршнера, возглавлявшего республику в 2003-2007 годах и скончавшегося в прошлом году.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Таблица вылета 

Таблица определяет клубы, которые по итогам сезона покинут Примеру Дивизион А. Клубы с наихудшим коэффициентом, занявшие два последних места вылетают напрямую, а 17-й и 18-й играют переходные матчи соответственно с 4-м и 3-м клубами Примеры Б Насьональ. Таблица составляется на основании коэффициента, рассчитываемого отношением суммы набранных каждой командой очков за последние три сезона к сыгранным матчам.

 Источник: AFA: Programación del Torneo Clausura Néstor Kirchner 2011 — Promedio

Результаты матчей

Календарь

Бомбардиры

См. также 
 Апертура и Клаусура

Примечания

Ссылки 
 Ассоциация Футбола Аргентины 
 Регламент сезона 
 Клаусура 2011 на «СЭ»
 Чемпионат Аргентины на football.ua 
 Клаусура 2011 на futbolsudamerica.com

2011
Футбол в Южной Америке в 2011 году
Спорт в Аргентине в 2011 году